Jan XIV – papież 983 – 984
 Jan XIV Kalekas – patriarcha Konstantynopola 1334 – 1347